Убрике () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Кадис. Занимает площадь 71 км². Население — 16 915 человек (на 2010 год). Расстояние — 118 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ubrique
 ocuri.net

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса